Działki peut désigner en Pologne :

 Działki, village de la voïvodie de Mazovie
 Działki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie